Karovići est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
Karovići, un village situé dans la municipalité de Čajniče et dans la République serbe de Bosnie ;
Karovići, un village situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Karovići, un village situé dans la municipalité de Novo Goražde et dans la République serbe de Bosnie ;
Karovići, un village situé dans la municipalité de Trnovo, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.